Игорь Анатольевич Лисица (; 10 апреля 1988, Лида) — белорусский футболист, полузащитник.

Клубная карьера 
Воспитанник лидского футбола, в 2006—2008 годах играл за гродненский «Неман». Начиная с 2009 года выступал за «Белшину», где стал одним из основных игроков. Обычно выступал на позиции центрального или флангового полузащитника. В августе 2014 года покинул бобруйский клуб и вскоре снова стал игроком гродненского «Немана». В «Немане» вскоре закрепился на позиции правого полузащитника.

В феврале 2016 года, после просмотра подписал контракт с микашевичским «Гранитом», где впоследствии закрепился в основе. В июле 2016 года перешел в «Витебск», где стал основным левым защитником. В феврале 2017 года отправился на просмотр в «Нафтан» и в итоге подписал контракт с новополоцким клубом. В составе «Нафтана» стал прочным игроком основы, выступая в качестве флангового защитника, но не сумел спасти команду от вылета в Первую лигу.

С января 2018 года на протяжении двух месяцев находился на просмотре в «Крумкачах», однако на клуб был наложен запрет на регистрацию новых игроков, и в марте полузащитник подписал соглашение с «Лидой», где закрепился в основе. В январе 2019 года стал игроком житковичского ЮАС, однако уже в марте расторг соглашение и вновь присоединился к «Лиде».

В январе 2020 года по делу о договорных матчах был дисквалифицирован АБФФ на три года. Однако, ещё в феврале в составе «Лиды» принимал участие в товарищеских матчах. В июле по результатам уголовного дела был приговорён к двум годам лишения свободы.

Достижения 
 Победитель Первой лиги Белоруссии: 2009

Статистика

Примечания 

Футболисты Белоруссии
Игроки ФК «Неман» Гродно
Игроки ФК «Лида»
Игроки ФК «Белшина»
Игроки ФК «Гранит» Микашевичи
Игроки ФК «Витебск»
Игроки ФК «Нафтан»